Хан Аспарух може да се отнася за Аспарух – хан (или кан) на България, основател на Дунавска България, или за наименувани (посветени) на него обекти и произведения.

 „Хан Аспарух“ – български 3-сериен игрален филм за хан Аспарух (1981)
 „Хан Аспарух“ – алтернативно име на съкратената версия „681 – Величието на хана“ (92 мин.) на същия филм
 „Хан Аспарух“ – българска опера (1981) от Александър Райчев
 „Хан Аспарух“ – комбинат за керамични плочки в Исперих, преименуван на „КАИ“
 „Хан Аспарух (кораб)“ – първия (1976) български танкер с водоизместимост 100 000 бр.р.т.
 „Хан Аспарух“ – улица в София
 „Хан Аспарух“ – български блок в Черно море (80 км от Варна) за проучване на природен газ
 Хан Аспарух – връх на остров Ливингстън
 други – паметници, заводи, училища, улици, площади и пр.

Вижте също 
 Хан Аспарухово – село в Община Стара Загора, област Стара Загора
 Аспарухово – пояснение
 Аспарухов мост – във Варна
 Исперих – град в Област Разград
 Аспарух (име)